

Italia

Friuli-Venezia Giulia 
 Chiesa dei Santi Giovanni Battista e Lucia a Porzus di Attimis (UD)

Lazio 
 Chiesa dei Santi Giovanni Battista e Lucia ad Accumoli (RI)